

Patronyme 

 Liliane Sprenger-Charolles (1946-), linguiste et psycholinguiste française.
 Valérie Charolles (1969-), haute fonctionnaire et philosophe française.

Personnage de fiction 

 Bougret et Charolles, personnages de la série de bande dessinée française « Rubrique-à-brac » créée par Gotlib.

Toponyme 

 Charolles, commune française de Saône-et-Loire ;
 Vendenesse-lès-Charolles, commune française de Saône-et-Loire ;
 Lugny-lès-Charolles, commune française de Saône-et-Loire.

Autres 
 Bœuf de Charolles, viande bovine d’origine contrôlée ;
 Faïencerie de Charolles (1844-), entreprise industrielle française.